

Aziende 
 Shein – Azienda cinese di fast fashion

Persone 
 Rocco Shein – calciatore estone
 Ali Mohamed Shein – Presidente del Zanzibar
 Shein – traslitterazione anglosassone del cognome russo Šein

Musica 
 Bei Mir Bistu Shein – Brano musicale del 1932

Pagine correlate 
 Šein